Kõduküla kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kõduküla, Elva kommun – en by i Elva kommun i landskapet Tartumaa, 
 Kõduküla, Tartu kommun – en by i Tartu kommun i landskapet Tartumaa,